Boey ist der Familienname folgender Personen:

 Alyssa Boey (* 1996), malaysische Tennisspielerin
 Jozef Boey (1934–2016), belgischer Schachspieler
 Sacha Boey (* 2000), französisch-kamerunischer Fußballspieler

Bóey ist der Name von Bouée auf Gallo